El nombre Eduardo Carrasco puede referirse a:

 Eduardo Carrasco Pirard, músico, compositor, poeta, escritor, filósofo y profesor chileno.
 Eduardo Carrasco y Toro, Cosmógrafo Mayor del Virreinato del Perú.